Oyarbide ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Oyarbide, argentinischer Fußballspieler
 Jorge Oyarbide (1944–2013), uruguayischer Fußballspieler
 Luis Oyarbide (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Norberto Mario Oyarbide (* 1951), argentinischer Bundesrichter